

Куліга — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Куліга — село, Кезький район, Удмуртія
 Куліга — присілок, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Космаревська Куліга
 Кулига
 Кулігашур-1